Луцій Постумій Альбін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Постуміїв, його гілки Альбінів:
 Луцій Постумій Альбін Регіллен — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 389 і 381 років до н. е.
 Луцій Постумій Альбін — триразовий консул, 234, 229, 215 років до н. е.
 Луцій Постумій Альбін — консул 173 року до н. е.
 Луцій Постумій Альбін — консул 154 року до н. е.

Див. також 
 Постумії